Stormloop, een gebeurtenis waar mensen in de verdrukking raken, en waarbij versmachting, het overlijden door belemmering van de ademhaling, kan op treden.
 Grote Verdrukking, een eschatologische uitdrukking uit het Nieuwe Testament